Roussines (Charente)
Roussines (Indre)